Нік Джонсон (,  24 грудня 1985, Калгарі) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу ШХЛ «Брюнес».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року.

2004 року був обраний на драфті НХЛ під 67-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Захищав кольори професійних команд «Піттсбург Пінгвінс», «Міннесота Вайлд», «Фінікс Койотс», «Бостон Брюїнс» та «Векше Лейкерс». Наразі ж грає за клуб ШХЛ «Брюнес».

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Векше Лейкерс»
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»